El nombre cachilo se puede referir a:

Aves 

 Zonotrichia capensis o chingolo.
 Donacospiza albifrons o cachilo canela.
 Rhynchospiza strigiceps, chingolo coronicastaño o cachilo de corona castaña.
 Ammodramus humeralis o cachilo ceja amarilla.
 Coryphaspiza melanotis o cachilo de antifaz.

Otros 

 Cachilo, un linyera poeta escritor de grafitos.
 Cachilo (teleteatro), un teleteatro argentino de los años 70.